Szenario oder Szenarium (Plural: Szenarien oder Szenarios) steht für:
 Szenario, wissenschaftlicher Begriff für eine von mehreren hypothetischen Folgen von Ereignissen, siehe Szenariotechnik
 Handlung (Erzählkunst), Form einer Handlung
 Filmszenario, Form einer Handlung für einen Film 
 schriftliche Vorlage für Comic oder Graphic Novel, siehe Skript (Comic)
 Szenario (Spiele), Rahmenbedingungen und Varianten für den Spielverlauf und das Spielprinzip
 Szenario (Film), deutscher Dokumentarfilm von Philip Widmann aus dem Jahr 2014

Siehe auch: